Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only) – raccolta di racconti di Ian Fleming del 1960
 Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only) – film del 1981 diretto da John Glen
 For Your Eyes Only – singolo di Sheena Easton del 1981